Rücklage steht für:

 Rücklage im Rechnungswesen als Bestandteil des Eigenkapitals
 Rücklage als Gegensatz zu Vorlage, eine Körperhaltung z. B. beim Sport, siehe Firngleiter#Fahrweise oder Flanke (Fußball)
 Rücklage als Lage der Zunge beim Schnarchen, siehe Protrusionsschiene
 Rücklage als Ortsbeschreibung mit der Bedeutung: hinter einem Gebäude
 Rücklage (Architektur) als Ebenenbeschreibung einer Fassade mit der Bedeutung der gegenüber der Frontfläche eines Risaliten nach hinten liegenden Fassadenfläche

Siehe auch